Zoot peut désigner :

Société civile 
  ;
 Zoot suit, une tenue (suit en anglais) et par extension une sous-culture apparue entre les années 1930 et 1940 aux États-Unis. On appelle un membre de cette sous-culture un zoot suiter ou encore par raccourci un zooter ;
 Zoot Suit Riots, une série d'émeutes raciales ayant eu lieu à Los Angeles en .

Pseudonyme 

 Zoot Horn Rollo (1949-), guitariste américain ;
 Zoot Sims (1925-1985), un saxophoniste de jazz américain.

Titres 

 Zoot Allures, un album de rock de Frank Zappa sorti en 1976 ;
 Art 'N' Zoot, un album d'Art Pepper et de Zoot Sims publié en 1981 ;
 Zoot Woman, le deuxième album du groupe éponyme Zoot Woman, sorti en 2003 ;

Divers 
 Zoot Woman, un trio d'electro-pop britannique.